Sagnol ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Sagnol (1891–1991), französischer Politiker
 Marc Sagnol (* 1956), französischer Germanist, Philosoph und Übersetzer
 Willy Sagnol (* 1977), französischer Fußballspieler und -trainer